Ci sono vari San Metodio:

San Metodio – vescovo, originario di Tessalonica, commemorato il 14 febbraio insieme a suo fratello San Cirillo. I due fratelli insieme evangelizzarono la Pannonia e la Moravia, creando l'alfabeto cirillico. Morì nell'885
San Metodio – patriarca di Costantinopoli, morto nell'886, venerato il 14 giugno
San Metodio di Olimpo – martire, vescovo in Licia, vissuto a cavallo fra il III e il IV secolo, festeggiato il 18 settembre dalla Chiesa cattolica e il 19 giugno da quella ortodossa